

Archeologia 
 Via Salaria – strada consolare romana 
 Via Salaria Gallica – strada consolare romana 
 Porta Salaria – porta delle mura aureliane di Roma

Trasporti 
 Strada statale 4 Via Salaria – strada statale italiana
 Ferrovia Salaria – linea ferroviaria Roma-Rieti-Ascoli-San Benedetto progettata e mai costruita 
 Ciclovia Salaria – percorso ciclabile in fase di progetto che collegherebbe costa adriatica e tirrenica

Zoogia 
 Salaria – genere di pesci
Cagnetta (Salaria fluviatilis) – specie ittica
Bavosa pavone (Salaria pavo) – specie ittica